Мізерикордія — поличка на зворотному боці сидінь у католицьких храмах
 Мізерикордія — зброя, рід стилета
  — один з католицьких іконографічних типів Діви Марії